Světová skupina je nejvyšší úrovní Davisova poháru, z níž vzešel celkový vítěz soutěže. Účastníci čtvrtfinále měli zaručenou účast v nadcházejícím ročníku. Týmy, které prohrály v 1. kole, musely podstoupit baráž o udržení v nejvyšší soutěži.

V barcelonském finále zdolalo Španělsko na antuce Českou republiku 5:0.

Pavouk

1. Kolo

Argentina - Nizozemsko

Česko - Francie

USA - Švýcarsko

Chorvatsko - Chile

Švédsko - Izrael

Rumunsko - Rusko

Německo - Rakousko

Španělsko - Srbsko

Čtvrtfinále

Česko - Argentina

Chorvatsko - USA

Izrael - Rusko

Španělsko - Německo

Semifinále

Chorvatsko - Česko

Španělsko - Izrael

Finále

Španělsko - Česko

Externí odkazy 
 
 Světová skupina 2009 na stránkách daviscup.com

Světová skupina 2009